Имя Людвиг III имели следующие правители:
 Людвиг III Молодой (ок. 835—882) — король Саксонии (865—882), король Баварии (880—882)
 Людвиг III Благочестивый (1151/52 — 1190) — ландграф Тюрингии с 1172 года из династии Людовингов.
 Людвиг III (граф Вюртемберга) (ок. 1166 — ок. 1241) — граф Вюртемберга.
 Людвиг III (герцог Баварии) — герцог Нижней Баварии в 1290—1296 годах (династия Виттельсбахов)
 Людвиг III (курфюрст Пфальца) (1378—1436) — курфюрст Пфальца в 1410—1436 гг.
 Людвиг III (великий герцог Гессенский)
 Людвиг III (король Баварии) (ум. 1921) — король Баварии в 1913—1918 годах (династия Виттельсбахов)